Колбановский — еврейская фамилия:

 Колбановский, Арнольд Эммануилович — советский литератор, секретарь наркома просвещения А. В. Луначарского.
 Колбановский, Виктор Николаевич (1902—1970) — советский врач, психолог, редактор и философ.
 Колбановский, Юлий Абрамович (род. 1924) — учёный-химик, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии имени В. Н. Ипатьева.